Sierra Grande steht für Folgendes:

eine Bergkette in Zentralargentinien, siehe Sierra Grande (Córdoba)
eine Stadt im Süden der argentinischen Provinz Río Negro, siehe Sierra Grande (Stadt)
einen erloschenen Vulkan in den USA. siehe Sierra Grande (Vulkan)